Leesville (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana.
 Leesville (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.